Matznetter ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Matznetter (* 1959), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Josef Matznetter (1917–1990), Geograph
 Walter Matznetter (* 1952), österreichischer Geograph